La Bastide kan syfta på:
 La Bastide, Pyrénées-Orientales
 La Bastide, Var